Коткова — женская форма фамилии .
 Коткова, Ленка (в девичестве Шароунова; род. 1973) — чешский астроном и первооткрывательница астероидов.
 Коткова, Фаина Васильевна (1933—2020) — ткачиха Вязниковского производственного объединения льняных технических тканей, Герой Социалистического Труда.